365 steht für:
 365, Jahreszahl
 365 (Lied), Lied des deutsch-russischen DJs Zedd und der US-amerikanischen Popsängerin Katy Perry

 DB-Baureihe 365, Diesellokomotive 
 Ferrari 365, Automobil-Baureihe 
 U 365, deutsches U-Boot 

Siehe auch:
 365 miðlar
 Action 365
 Microsoft 365